Tammann ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Tammann (1894–1946), deutsch-baltischer Mediziner und Hochschullehrer

Tammann steht für:
 (18872) Tammann, Asteroid des Hauptgürtels
 Tammann Peaks, Gebirge im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Vogel-Fulcher-Tammann-Gleichung
 Dammann